Kraan bezeichnet:
 Kraan, eine deutsche Jazzrock-Band

Kraan ist der Familienname folgender Personen:
 André Kraan (1927–2012), niederländischer Fußball- und Baseballspieler sowie Sportfunktionär
 Gerda Kraan (* 1933), niederländische Leichtathletin

Siehe auch:
 Kran (Begriffsklärung)
 Krahn
 Craan
 Cran
 Graan
 Gran
 Grahn